Skallerup kan avse:

Skallerup, Hjørring kommun – socken i Danmark på Jylland
Skallerup, Morsø kommun – socken i Danmark på Jylland